Parroquia de Saint Mary es el nombre de tres parroquias:

 Parroquia de Saint Mary
 Parroquia de Saint Mary
 Parroquia de Saint Mary